Васюник — фамилия. Известные носители:

 Васюник, Игорь Васильевич (род. 1969) — украинский политик, предприниматель.
 Васюник, Иван Васильевич (род. 1959) — украинский политик.